Niemcy:
 Geislingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb
 Geislingen an der Steige – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Geislingen an der Steige – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Zobacz też:
 Geisingen
 Geißlingen